Harasjön (Harasjö) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Västra Harasjön, Blekinge, sjö i Olofströms kommun,  (6,87 ha)
Östra Harasjön, Blekinge, sjö i Olofströms kommun,  (10,5 ha)
Harasjö, sjö i Värnamo kommun,  (3,3 ha)
Harasjön (Södra Unnaryds socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun och Hylte kommun,  (57 ha)
Harasjön (Villstads socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (49,4 ha)
Lilla Harasjön, sjö i Borås kommun,  (0,55 ha)
Stora Harasjön, sjö i Borås kommun,  (0,8 ha)
Västra Harasjön, Värmland, sjö i Hagfors kommun,  (56,9 ha)
Östra Harasjön, Värmland, sjö i Hagfors kommun,  (1,6 km²)
Harasjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (60,3 ha)

Se även
Harsjön
Haresjön, sjö i Bengtsfors kommun,  (1,01 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn